Christophe Brown, né le  à Albuquerque dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis, est un joueur professionnel de hockey sur glace américano-suisse qui a fait toute sa carrière de joueur dans le championnat de Suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Ailier droit, Christophe Brown a commencé sa carrière à Fribourg-Gottéron pendant la saison 1992-1993.  Après six saisons à Fribourg, il rejoint, avec Patrick Oppliger, l’EV Zoug pour la saison 1998-1999. 

Il revient en Suisse romande, en 2002 et s’engage avec le Lausanne HC avec lequel il joue jusqu’au terme de saison 2004-2005 qui se termine avec la relégation de Lausanne en LNB.

Christophe Brown termine sa carrière de joueur en 2011 sans jouer de la saison après des passages dans des clubs de séries inférieures (Sierre, Morges, Viège et Villars).

Carrière d’entraîneur 
En 2014, il devient entraîneur du Monthey Chablais HC en deuxième ligue (quatrième division suisse).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || Fribourg-Gottéron ||LNA || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1993-1994 || Fribourg-Gottéron || LNA || 28 || 3 || 2 || 5 || 2 || 11 || 1 || 1 || 2 || 0
|- 
| 1994-1995 || Fribourg-Gottéron || LNA || 36 || 11 || 1 || 12 || 6 || 8 || 1 || 2 || 3 || 6
|- 
| 1995-1996 || Fribourg-Gottéron || LNA || 33 || 5 || 7 || 12 || 18 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2
|- 
| 1996-1997 || Fribourg-Gottéron || LNA || 46 || 12 || 7 || 19 || 51 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8
|- 
| 1997-1998 || Fribourg-Gottéron || LNA || 40 || 12 || 9 || 21 || 36 || 9 || 0 || 0 || 0 || 14
|- 
| 1998-1999 || EV Zoug || LNA  || 43 || 7 || 11 || 18 || 14 || 11 || 3 || 1 || 4 || 55
|- 
| 1999-2000 || EV Zoug || LNA  || 45 || 4 || 13 || 17 || 28 || 11 || 2 || 1 || 3 || 4
|- 
| 2000-2001 || EV Zoug || LNA  || 44 || 8 || 13 || 21 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2001-2002 || EV Zoug || LNA  || 42 || 1 || 5 || 6 || 22 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 2002-2003 || Lausanne HC || LNA  || 16 || 2 || 3 || 5 || 6 ||  ||  ||  ||  ||
|- 
| 2003-2004 || Lausanne HC || LNA || 30 || 2 || 4 || 6 || 8 ||  ||  ||  ||  ||
|- 
| 2004-2005 || Lausanne HC || LNA || 42 || 7 || 4 || 11 || 26 || 10 || 0 || 0 || 0 || 12
|- 
| rowspan=2|  2005-2006 || HC Forward Morges || LNB || 25 || 3 || 14 || 17 || 36 ||  ||  ||  ||  ||
|- 
| HC Viège || LNB || 15 || 7 || 7 || 14 || 24 || 7 || 0 || 4 || 4 || 6
|- 
| 2006-2007 || HC Sierre || LNB || 44 || 12 || 13 || 25 || 42 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
| 2007-2008 || HC Sierre || LNB || 41 || 11 || 15 || 26 || 70 ||  ||  ||  ||  ||
|- 
| 2008-2009 || HC Villars ||  || 9 || 4 || 8 || 12 || 6 ||  ||  ||  ||  ||
|- 
| 2009-2010 || HC Villars ||  || 15 || 5 || 12 || 17 || 8 || 5 || 4 || 6 || 10 || 10

|448||74||79||153||233||76||8||8||16||103

|125||33||49||82||172||12||1||4||5||8

|24||9||20||29||14||5||4||6||10||10

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1974
Naissance à Albuquerque
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EV Zoug
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Forward Morges Hockey Club
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Villars